James Aylward (cricket)
 James Aylward (football)
 James Aylward (homme politique)